L'Open de Malaisie féminin 2008 (ou Malaysian Open 2008) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 21 au . Nicol David gagne son  trophée en battant Natalie Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie masculin de squash 2008
 Open de Malaisie

Féminin 2008
Squash en 2008
Sport en Malaisie en 2008
Sport en juillet 2008